Giovanna di Aragona e Castiglia (1479-1555), regina di Castiglia e di Aragona
Giovanna la pazza, film del 1910 diretto da Mario Caserini
Giovanna la pazza (Locura de amor), film del 1948 diretto da Juan de Orduña
Giovanna la pazza (Juana la Loca), film del 2001 diretto da Vicente Aranda